

Aziende 
 Blohm + Voss – industria cantieristica navale tedesca
 Messerschmitt-Bölkow-Blohm – azienda aeronautica tedesca

Persone 
 Hans Blohm – fotografo e scrittore tedesco con cittadinanza canadese
 Hermann Blohm – ingegnere tedesco, cofondatore del cantiere navale Blohm + Voss
 Per Blohm – ex calciatore svedese
 Tom Blohm – calciatore norvegese